Pozo Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Colorado, ort, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Pozo Colorado, Chiapas, ort, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar